16-е Боливарианские игры проходили с 14 по 26 ноября 2009 года в Сукре и Перейре (Боливия). В соревнованиях приняли участие 2377 спортсменов из 6 стран. В ряде боливийских городов прошли несколько спортивных мероприятий, в том числе и в Кочабамбе, Санта-Крусе-де-ла-Сьерре и Тарихе. Кроме того, мероприятия были проведены за пределами Боливии: Гуаякиль, Лима, Кито и Салинас. Церемония открытия состоялась 14 ноября 2009 года на Эстадио Патриа в Сукре, Боливия. Игры были официально открыты президентом Боливии Эво Моралесом. Факел нёс пловец Эктор Медина.

Страны-участницы 

  (493)
  (520)

  (438)
  (94)

  (277)
  (555)

В скобках — количество участников от тои или иной страны на играх.

Виды спорта 

1: В соревнованиях участвовали молодёжные сборные (U-17).

Итоги Игр

Ссылки 
 Открытие XVI Боливарианских игр
 Боливия в сумме две золотые медали в спортивной стрельбе, Эквадор и Венесуэла из-за головы
 Интервью президента C.O.C.
 
 НЕДЕЛЯ СПОРТА С 16 по 22-XI-2009
 Санта-Крус ждет Боливарианские игры — в субботу
 Открытие игр

2009
Международные спортивные соревнования в Боливии
2009 год в спорте
Ноябрь 2009 года
2009 год в Боливии